Patani steht für:

 Patani (Nigeria), Stadt und Local Area Government in Nigeria
 Sultanat Patani, ehemaliges muslimisches Königreich in Südostasien

Siehe auch:

 Pattani, Stadt in Thailand